D'Agostini ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro D'Agostini (1922–2006), italienischer Fußballschiedsrichter
 Andrew D’Agostini (* 1993), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Ermelindo D'Agostini (1914–??), italienischer Fußballspieler
 Franca D'Agostini (* 1952), italienische Philosophin
 Juliana D'Agostini (* 1986), brasilianische Pianistin
 Mario D'Agostini (1914–1942), italienischer Offizier und Kampfflieger
 Matt D’Agostini (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler
 Miriam D'Agostini (* 1978), brasilianische Tennisspielerin
 Orfeu Gilberto D'Agostini (1922–1995), brasilianischer Schachspieler

Siehe auch:
 D’Agostino